Bonaccini – cognome italiano
 Aldo Bonaccini (1920-2000) – sindacalista e politico italiano
 Guido Bonaccini – politico italiano
 Stefano Bonaccini (1967) – politico italiano